Le terme d'homme dragon (en anglais : Dragon Man) peut faire référence à :

 l'Homme de Harbin (Homo longi), fossile humain trouvé en Chine.
 l'Homme-dragon, un personnage de fiction de l'univers Marvel.
 un zduhać, figure mythique dans les traditions bulgare, macédonienne et serbe.